THF puede referirse a:
 Tetrahidrofurano, un compuesto orgánico; 
 Tetrahidrofolato, un compuesto orgánico biológico; o
 Aeropuerto de Berlín-Tempelhof en su código IATA.